Ауэршперг ():
 Ауэршперг — владетельный княжеский род с территории современной Словении:
 Ауэршперг, Адольф фон (1821—1885) — австро-венгерский государственный деятель, министр-президент Цислейтании.
 Ауэршперг, Антон Александер фон (1806—1876) — немецкий политик и поэт
 Ауэршперг, Генрих Йозеф Йоханн фон (1697—1783) — австрийский государственный деятель, 4-й имперский князь фон Ауэршперг, 4-й герцог Мюнстербергский, 3-й губернатор Галиции и Лодомерии (1774—1780).
 Ауэршперг, Йозеф Франц Антон фон (1734—1795) — австрийский и немецкий кардинал.
 Ауэршперг, Йоханн Вейкхард фон (1615—1677) — австрийский политический деятель, 1-й имперский князь фон Ауэршперг, 1-й герцог Мюнстербергский (1654—1677).
 Ауэршперг, Карл Вильгельм фон (1814—1890) — австрийский и австро-венгерский государственный деятель, министр-президент Цислейтании.
 Ауэршперг, Карл Йозеф Антон фон (1720—1800) — австрийский государственный деятель, 5-й имперский князь фон Ауэршперг, последний (5-й) герцог фон Мюнстерберг, 1-й герцог фон Готшее.
 Ауэршперг, Франц Карл фон (1660—1713) — австрийский политический и военный деятель, 3-й имперский князь фон Ауэршперг и 3-й герцог фон Мюнстерберг.